Weinsheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weinsheim, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 
 Weinsheim, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,